Pajari je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Lovreč, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 8 stanovnika te 4 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Sveti Lovreč